Amaelle Guiton (née en 1974), journaliste française.
 Adrien François Marie Guiton, maréchal de camp, commandeur de la Légion d'honneur ()
 Jean Guiton (1585-1654), maire de La Rochelle.
 Marie Adrien François Guiton (1761-1818), général français.
 Famille de Guiton, famille de Normandie

Homophones 
 Jean Guitton (1901-1999), philosophe français, membre de l'Académie française

Notes et références

Voir aussi 
 
Patronyme français